Тарадо́ () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Драгиньян, кантон Видобан.

Площадь коммуны — 17,31 км², население — 1685 человек (2006) с тенденцией к росту: 1786 человек (2012), плотность населения — 103,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 1767 человек, а в 2012 году — 1786 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1004 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 738 были экономически активными, 266 — неактивными (показатель активности 73,5 %, в 1999 году — 64,0 %). Из 738 активных трудоспособных жителей работали 636 человек (350 мужчин и 286 женщин), 102 числились безработными (35 мужчин и 67 женщин). Среди 266 трудоспособных неактивных граждан 58 были учениками либо студентами, 122 — пенсионерами, а ещё 86 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 754 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 1775,0 человек. При этом медиана доходов составила 19 724 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Тарадо